

Hydronyme 
 la Moselle, rivière du nord-ouest de l'Europe
 la ou le Moselle, cours d'eau d'Angleterre

Toponyme

Département 
 le département de la Moselle, département français traversé par la rivière du même nom
 la Moselle-Est, un bassin de vie du département de la Moselle

Vin 
Le  désigne différents vins produits dans la vallée de la Moselle, à l'intérieur de trois pays limitrophes, la France, le Luxembourg et l'Allemagne. En France, le moselle est une appellation d'origine contrôlée, regroupant des vins tranquilles blancs, rouges ou rosés, qualifiés couramment de secs.

Géographie 
 Côtes de Moselle
 Vallée de la Moselle
 Route des vins de Moselle
 Région viticole de Moselle
 Moselotte, rivière vosgienne, affluent de la Moselle
 Meuse (en latin "Mosa") dont Moselle (en latin "Mosella") est un diminutif

Sport 
 Moselle Amnéville Hockey Club
 Tour de Moselle
 Tournoi de tennis de Moselle

Navires 
 , sloop de guerre de 24 canons, français puis britannique, capturé au siège de Toulon (1793).
 , sloop de guerre britannique de 18 canons.
 , bateau fluvial américain lancé en 1837, explose l'année suivante.

Littérature 
 La Moselle (latin : De Mosella), poème latin d'Ausone ()

Divers 
 Armée de la Moselle
 Projet de canal Meuse et Moselle

Toponymes composés 
 Meurthe-et-Moselle, département français
 Rhin-et-Moselle, ancien département français

En Meurthe-et-Moselle 
Autreville-sur-Moselle
Champey-sur-Moselle
Chaudeney-sur-Moselle
Flavigny-sur-Moselle
Fontenoy-sur-Moselle
Neuviller-sur-Moselle
Pagny-sur-Moselle
Velle-sur-Moselle

En Moselle 
Boulay-Moselle
Berviller-en-Moselle
Ancy-sur-Moselle
Ars-sur-Moselle
Ay-sur-Moselle
Berg-sur-Moselle
Corny-sur-Moselle
Novéant-sur-Moselle

Dans les Vosges 
Châtel-sur-Moselle
Fresse-sur-Moselle
Rupt-sur-Moselle
Saint-Maurice-sur-Moselle